Parakənd – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Parakənd – centro abitato del distretto di Lənkəran, in Azerbaigian